Песикта (Псикта; Песиката; ; «отрывок») — в иудаизме сборник гомилий; гомилетический Мидраш.

 «» (или «Песикта Зутта»; Песикта малая) — текст опубликован в 1868 году.
 «» (Песикта большая; ок. 845 года) — сборник гомилий к отрывкам из Пятикнижия и Пророков.

Примечания